Reprezentacja Albanii w piłce nożnej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy nożnych Albanii. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialna jest Albańska Federacja Piłki Nożnej.

Dzieje reprezentacji 
Pierwsze oficjalne spotkanie piłki nożnej w Albanii odbyło się w 1913 roku pomiędzy reprezentacją towarzystwa Juventus ze Szkodry, a wojskową drużyną austro-węgierską. Pierwszy klub sportowy z sekcją piłkarską powstał w 1919 roku, także w Szkodrze i nosił nazwę Vllaznia. Pierwsze rozgrywki mistrzowskie rozegrano w Albanii w 1930 roku, a dwa lata później powstała Albańska Federacja Piłkarska. Pierwsze spotkanie międzynarodowe reprezentacja Albanii rozegrała dopiero 7 października 1946 roku w Tiranie z Jugosławią. W tym samym roku reprezentacja Albanii wywalczyła mistrzostwo Bałkanów.

Podczas eliminacji Mistrzostwa Europy w 1968 roku drużyna albańska zremisowała bezbramkowo z RFN, co sprawiło, że RFN nie awansowała do turnieju. Kolejne niespodzianki miały miejsce podczas kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Meksyku (1986): Albania zremisowała 2:2 z Polską oraz wygrała 2:0 z Belgią, półfinalistami mundialu w 1986. Podczas kwalifikacji do Mistrzostw Świata we Francji, drużyna musiała rozegrać część meczów na terenie neutralnym z powodu niepokojów społecznych w Albanii. W czasie eliminacji do Mistrzostw w Niemczech w swym pierwszym meczu Albania odniosła pierwszy największy sukces, pokonując mistrzów Europy – Grecję 2:1.

W ostatnich latach władze albańskiej federacji korzystają z usług zagranicznych trenerów. Po Hansie-Peterze Brieglu w 2006 roku rolę selekcjonera przejął Otto Barić, ale nie udało mu się wywalczyć awansu do Euro 2008. Zastąpił go Holender Arie Haan. Po nim albańską ekipę prowadzili Chorwat Josip Kuže oraz Włoch Gianni De Biasi.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016

Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 

Największym sukcesem reprezentacji Albanii jest awans na Euro 2016. Stał się on faktem po czterech zwycięstwach (dwóch z Armenią 2:1 i 3:0 oraz po jednym z Portugalią 1:0 i Serbią 3:0 wskutek walkowera), dwóch remisach z Danią (1:1 i 0:0) i dwóch porażkach (0:1 z Portugalią oraz 0:2 z Serbią). Albańczycy zakończyli więc eliminacje w grupie I na drugim miejscu z dorobkiem 14 punktów, ustępując jedynie miejsca Portugalii.

Turniej finałowy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 

Na Mistrzostwach Europy 2016 trafili do grupy A razem z gospodarzami turnieju Francją, Rumunią oraz Szwajcarią. Po zwycięstwie nad reprezentacją Rumunii (1:0) i dwóch porażkach (ze Szwajcarią 0:1 oraz Francją 0:2) zajęli trzecie miejsce w grupie z dorobkiem trzech punktów i ostatecznie zakończyli swój udział w Euro na fazie grupowej.

Po udanych Mistrzostwach Europy, Albania nie zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata 2018 zajmując trzecie miejsce w grupie, choć był to najlepszy wynik w dziejach albańskiej piłki nożnej. W tym czasie trener Gianni De Biasi zrezygnował z prowadzenia kadry, a zastąpił go Christian Panucci. Jednak niewiele się poprawiło. Albania grała słabo w Lidze Narodów sezonu 2018/2019, wygrywając tylko z Izraelem 1:0 oraz przegrywając pozostałe trzy mecze. Panucci zostałby zwolniony po przegranej 0:2 z Turcją na początku eliminacji UEFA Euro 2020. Jego miejsce zajął Edoardo Reja.

Udział w Mistrzostwach Świata 
 1930–1962 – Nie brała udziału
 1966 – Nie zakwalifikowała się
 1970 – Nie brała udziału
 1974 – Nie zakwalifikowała się
 1978 – Nie brała udziału
 1982–2022 – Nie zakwalifikowała się

Udział w Mistrzostwach Europy 
 1960 – Nie brała udziału
 1964–1972 – Nie zakwalifikowała się
 1976 – Nie brała udziału
 1980–2012 – Nie zakwalifikowała się
 2016 – Faza Grupowa
 2020 – Nie zakwalifikowała się

Trenerzy 
Lista trenerów, którzy poprowadzili reprezentację Albanii w przynajmniej jednym oficjalnym meczu (dane w nawiasie oznaczają datę pierwszego i datę ostatniego meczu w roli selekcjonera reprezentacji Albanii):
  Ljubiša Broćić (22.08.1946 – 13.10.1946)
  Adem Karapici (25.05.1947 – 25.05.1947)
  Ljubiša Broćić (15.06.1947 – 20.08.1947)
  Adem Karapici (14.09.1947 – 27.06.1948)
  Sllave Llambi (23.10.1949 – 17.11.1949)
  Ludovik Jakova (29.11.1949 – 08.10.1950)
  Myslym Alla (29.11.1952 – 07.12.1952)
  Miklós Vadas (29.11.1953 – 29.11.1953)
  Loro Boriçi (15.09.1957 – 29.06.1963)
  Zyber Konçi (30.10.1963 – 07.05.1965)
  Loro Boriçi (24.11.1965 – 21.06.1972)
  Myslym Alla (29.10.1972 – 06.05.1973)
  Ilia Shuke (10.10.1973 – 08.11.1973)
  Loro Boriçi (03.11.1976 – 03.11.1976)
  Zyber Konçi (03.09.1980 – 06.12.1980)
  Loro Boriçi (01.04.1981 – 18.11.1981)
  Shyqyri Rreli (22.09.1982 – 30.05.1985)
  Agron Sulaj (30.10.1985 – 18.11.1987)
  Shyqyri Rreli (06.08.1988 – 15.11.1989)
  Bejkush Birçe (30.05.1990 – 30.05.1990)
  Agron Sulaj (05.09.1990 – 19.12.1990)
  Bejkush Birçe (30.03.1991 -14.05.1994)
  Neptun Bajko (07.09.1994 – 14.12.1996)
  Astrit Hafizi (29.03.1997 – 09.10.1999)
  Medin Zhega (06.02.2000 – 06.06.2001)
  Sulejman Demollari (01.09.2001 – 17.04.2002)
  Giuseppe Dossena (12.10.2002 – 16.10.2002)
  Hans-Peter Briegel (12.02.2003 – 22.03.2006)
  Otto Barić (16.08.2006 – 17.10.2007)
 →  Slavko Kovačić – (tymczasowo) – (17.11.2007 – 21.11.2007)
  Arie Haan (27.05.2008 – 01.04.2009)
  Josip Kuže (06.06.2009 – 11.10.2011)
 →  Džemal Mustedanagić – (tymczasowo) – (11.11.2011 – 15.11.2011)
  Gianni De Biasi (29.02.2012 – 14.06.2017)
  Christian Panucci (19.07.2017 – 23.03.2019)
 →  Ervin Bulku – (tymczasowo) – (23.03.2019 – 17.04.2019)
  Edoardo Reja (17.04.2019 – nadal)

Rekordziści

Najwięcej występów w kadrze 

Aktualizacja: 18 lutego 2017

Najwięcej goli w kadrze 

Aktualizacja: 18 lutego 2017

Aktualna kadra 
Reprezentanci Albanii powołani do kadry na mecz przeciwko Izraelowi (12 listopada 2016) (mecze i gole w kadrze oraz kluby reprezentantów aktualne na 18 lutego 2017; źródło eu-football.info):

Ranking FIFA 

 Najwyższe miejsce: 22. – sierpień 2015
 Najniższe miejsce: 124. – sierpień 1997
 Największy awans:  25 – wrzesień 2014
 Największy spadek:  18 – lipiec 2008
 Średnie miejsce: 83. (stan na: luty 2017)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa FShF 
  
 Profil na National Football Teams 
 RSSSF – archiwum zawodników z największą liczbą występów i goli 
 Lista meczów na eu-football.info